Das Sepp-Benz-Gedächtnisrennen 2022 (auch: 2. Sepp Benz Memorial) war die zweite Austragung des Sepp-Benz-Gedächtnisrennens zu Ehren des verstorbenen Bobfahrers und Rennrodelfunktionärs Josef Benz. Es wurde am 5. März 2022 auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina ausgetragen. Es fanden Rennen im Einsitzer der gemischten Klasse (mit Extra-Wertung der Frauen) von der Starthöhe «Tops» sowie Rennen der Doppelsitzer und in der gemischten Klasse von der Starthöhe «Monti's Bold» statt. Es siegten Max Langenhan (gemischte Klasse von der Starthöhe Tops), Anna Berreiter (Einsitzer der Frauen von der Starthöhe Tops), Andris Šics/Juris Šics (Doppelsitzer von der Starthöhe Monti's Bold) und Kendija Aparjode (gemischte Klasse von der Starthöhe Monti's Bold).

Ergebnisse

Starthöhe Tops

Gemischte Klasse

Einsitzer der Frauen

Starthöhe Monti's Bold

Doppelsitzer

Gemischte Klasse

Weblinks 
 Ergebnisliste Gemischte Klasse von der Starthöhe Tops (PDF; 480 kB)
 Ergebnisliste Einsitzer der Frauen von der Starthöhe Tops (PDF; 464 kB)
 Ergebnisliste der Starthöhe Monti's Bold (PDF; 477 kB)
 
 

Sportveranstaltung 2022
Rennrodelwettbewerb in St. Moritz